În fonetică, consoana africată bilabială surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea sonoră a acestui sunet este consoana africată bilabială sonoră .

Africată bilabială surdă, Consoană